Spojení písmen M a X může mít různé významy:

MX 
 ISO 3166-2:MX – kód ISO 3166-2 pro Mexiko
 motokros – závod motocyklů v terénu 
 římsky 1010
 MX (brazilská hudební skupina) – brazilská thrash metalová kapela
 MX (německá hudební skupina) – německá black metalová kapela
 MX záznam – informace v DNS o poštovních serverech

.mx 
 .mx – internetová doména nejvyššího řádu pro Mexiko

mx 
 matematika+ – nepovinný předmět státní maturity

Mx 

 Mx. nebo Mx (obvyklá výslovnost [məks], [mɪks] nebo [mʌks] a někdy [ɛmˈɛks]) – genderově neutrální oslovení v v angličtině pro osoby se nebinární identitou, alternativa k Mr. nebo Mrs.